Hayes může být:

 Hayes (příjmení) – příjmení osob
 Hayes FC – anglický fotbalový klub
 Hayes & Yeading United FC – anglický fotbalový klub
 Mount Hayes – nejvyšší hora východní části Aljašských hor
 Villa Hayes – hlavní město departementu Presidente Hayes v Paraguayi